Safford ist der Name folgender Orte:

 Safford (Alabama)
 Safford (Arizona)

Safford ist der Familienname folgender Personen:
 Anson Safford (1830–1891), US-amerikanischer Politiker
 Laurance Safford (1893–1973), US-amerikanischer Kryptologe
 Mary Jane Safford (1834–1891), US-amerikanische Ärztin
 Roger Safford (* 1967), britischer Ornithologe und Naturschützer
 Truman Henry Safford (1836–1901) US-amerikanischer Astronom
 William Edwin Safford (1859–1926), US-amerikanischer Botaniker